Погорілець Олег Григорович (* 1960) — історик, археолог, пам'яткоохоронець, директор ДІКЗ «Межибіж».
 Погорілець Сергій Юрійович — старшина Збройних сил України, кавалер «За мужність» III ступеня.

 Погорілець-Воскресенський — присілок у Волховському районі Ленінградської області.
 Погорілець-Хваловський — присілок у Волховському районі Ленінградської області.
 Погорілець — село Рожнятівського району Івано-Франківської області.
 Погорілець — гірська річка у Верховинському районі Івано-Франківської області.
 Погорілець — орнітологічний заказник місцевого значення. Розташований на території Болехівської міської ради Івано-Франківської області,
 Урочище Погорілець — лісовий заказник місцевого значення. Розташований у межах Богородчанського району Івано-Франківської області.

Див. також 
 Погорільці

Примітки